Diaw ist der arabische Familienname folgender Personen:

 Boris Diaw (* 1982), französischer Basketballspieler
 Elhadji Pape Diaw (* 1994), senegalesischer Fußballspieler

 Mory Diaw (* 1993), französischer Fußballtorhüter
 Mouhamadou Diaw (* 1981), senegalesischer Fußballspieler
 Moustapha Diaw (* 1996), mauretanischer Fußballspieler
 Moussa Al-Hassan Diaw, österreichischer Radikalisierungsforscher
 Sidi Diaw, mauretanischer Fußballspieler